Andrea Veggio – vescovo cattolico italiano
 Claudio Veggio – compositore italiano
 Leonzio Veggio – politico italiano